Heidenreich ist ein deutscher Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Name bzw. Vorname 
 Heidenreich von Gars (12. Jh.), Erbauer der Burg Heidenreichstein
 Heidenreich von Brandenburg († 1291), Bischof von Brandenburg
 Heidenreich von Kulm († 1263), erster Bischof von Kulm in Preußen
 Heidenreich Wolf von Lüdinghausen († 1392), von 1382 bis 1392 der 39. Bischof von Münster
 Heidenreich Korff (14.–15. Jh.), Domherr in Münster
 Heidenreich Droste zu Vischering (Drost, 1540) (1540–1622), Droste in den Ämtern Ahaus und Horstmar
 Heidenreich von Boyneburg (1549–1612), hessischer Adliger
 Heidenreich von Letmathe (um 1570–1625), römisch-katholischer Geistlicher und Domdechant in Münster
 Heidenreich Droste zu Vischering (Drost, 1616) (1616–1678), Amtsdroste in den Ämtern Ahaus und Horstmar
 Heidenreich Ludwig Droste zu Vischering (vor 1678–1723), Domherr und Domscholaster in Münster

Familienname 
 Adolf Heidenreich (1897–1958), deutscher Politiker (SPD)
 Alexander Heidenreich (* 1972), deutscher Schauspieler und Unternehmer
 Anton Heidenreich (1896–1982), deutscher General
 August Heidenreich (1846–1913), deutscher Landtagsabgeordneter
 Axel Heidenreich (* 1964), deutscher Urologe
 Bernd Heidenreich (* 1955), deutscher Historiker und Politiker (CDU)
 Carl Heidenreich (1901–1964), deutsch-amerikanischer Maler
 Charlotte Heidenreich von Siebold (1788–1859), erste Frauenärztin Deutschlands
 Conrad Heidenreich (1873–1937), deutscher Architekt
 David Elias Heidenreich (1638–1688), deutscher Dichter, Dramatiker und Übersetzer
 Eberhard Heidenreich (1936–2019), deutscher Verfahrenstechniker
 Elke Heidenreich (* 1943), deutsche Autorin, Moderatorin und Journalistin
 Esaias Heidenreich (1532–1589), deutscher lutherischer Theologe

 Fritz Heidenreich (1895–1966), deutscher Bildhauer
 Gerhard Heidenreich (1916–2001), Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Gert Heidenreich (* 1944), deutscher Schriftsteller, Journalist und Radiosprecher
 Gisela Heidenreich (* 1943), deutsche Autorin
 Gustav Heidenreich (1819–1855), deutscher Genre- und Historienmaler
 Hans-Jürgen Heidenreich (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Heidenreich (Landrat) (* 1880), deutscher Landrat 
 Heinrich Heidenreich, Abt von Kloster Sedletz 
 Herbert Heidenreich (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Jakub Heidenreich (* 1989), tschechischer Fußballspieler
 Jerry Heidenreich (1950–2002), US-amerikanischer Schwimmer
 Jon Heidenreich (* 1972), US-amerikanischer Footballspieler und Wrestler
 Kaspar Heidenreich (1510–1586), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Klaus Heidenreich (* 1984), deutscher Jazzposaunist; seit 2008 Mitglied der NDR Bigband
 Leander Heidenreich (1814–1881), deutscher Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Affolterbach
 Lisa Heidenreich (* 1991), deutsche Badmintonspielerin
 Lorenz Heidenreich (1480–1557), deutscher lutherischer Theologe
 Ludwig Heidenreich von Callenberg († 1637), deutscher Hofbeamter und Offizier
 Martin Heidenreich (* 1956), deutscher Soziologe 
 Maximilian Heidenreich (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Nadine Heidenreich (* 1981), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Nicolaus Heidenreich (um 1370/75–1433), Abt des Zisterzienserklosters Langheim
 Niels Heidenreich (1761–1844), dänischer Uhrmacher und Dieb
 Olly Heidenreich (1899–1945), österreichische Schauspielerin
 Otto Heidenreich, deutscher Fußballspieler

 Stefan Heidenreich (* 1965), deutscher Kunst- und Medienwissenschaftler
 Stefan F. Heidenreich (* 1962), deutscher Manager
 Walter Heidenreich (* 1949), deutscher Prediger und Evangelist

Siehe auch 
 Heidenreich & Harbeck
 Heijdenrijk
 Heydenreich

Weblinks 
 Heidenreich bei namenforschung.net

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname